Кандат — фамилия и топоним:

Топоним 
 Кандат (приток Амыла) — река бассейна Енисея. 
 Кандат (приток Чети) — река бассейна Оби.

Фамилия 
 Кандат, Кирилл Орестович (род. 1948) — заслуженный тренер РСФСР (фехтование).
 Кандат, Орест Оскарович (1908—1972) — советский джазовый музыкант.